Adolphe Reymond – calciatore svizzero
 Axel Reymond – nuotatore francese
 Emil Du Bois-Reymond – fisiologo tedesco
 Eveline Du Bois-Reymond Marcus – zoologa tedesca
 Marco Reymond – sciatore alpino svizzero
 Paul Du Bois-Reymond – matematico tedesco
 Pierre Reymond – pittore francese